Георгий Щербаков
 Щербаков, Георгий Борисович (1917—1989) — советский режиссёр. Народный артист Белорусской ССР.
 Щербаков, Георгий Кузьмич (1925—1943) — подпольщик Великой Отечественной войны, участник антифашистской организации «Молодая Гвардия».